Antes puede hacer referencia a:

 Antes, fegresía del distrito de Aveiro, en Portugal;
 Los antes, un pueblo antiguo, emparentado con los eslavos.
 Antes, película argentina de 2010.